Gunnar Hallgren kan avse:

 Gunnar Hallgren (agronom)
 Gunnar Hallgren (arkitekt)